Rosa 'Paul's Early Blush' — сорт Старых садовых роз (), класса Гибриды розы ремонтантной (). Используется в качестве декоративного садового растения .

Биологическое описание 
Высота 90—120 см, ширина около 90 см.

Цветки одиночные или в небольших кистях, махровые, чашевидные, светло-серебристо-розовые, телесного тона. Аромат сильный, с нотками корицы.

Лепестков 17—25.

Цветение однократное, иногда повторное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 3а до более тёплых.

Иногда наблюдается возврат к исходной форме ('Heinrich Schultheis')

Происхождение 
По данным HelpMeFind.com:

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 
 

Paul's Early Blush